

Населені пункти та їхні частини

 Юстинув — село в гміні Андресполь Лодзького-Східного повіту Лодзинського воєводства
 Юстинув — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Юстинув — село в гміні Млодзешин Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Юстинув — село в гміні Соколув-Подляський Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Юстинув — частина села Станіславув-Дужи в гміні Камйонка Любартівського повіту Люблінського воєводства
 Юстинув — частина села Воля-Мілковська в гміні Варта Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Юстинув — частина села Скотники в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства

Примітки